310 steht für:

 das Jahr 310
 Baojun 310, chinesisches Automobil
 Cessna 310, Geschäftsreiseflugzeugtyp
 KkStB 310, Dampflokomotivtyp

Siehe auch: